Kódy ISO 3166-2 pro Maltu identifikují 68 lokálních výborů (stav v roce 2015). První část kódu (MT) je mezinárodní kód pro Maltu, druhá část sestává z dvou číslic identifikujících jednotlivá území.

Seznam kódů

Související články 
 ISO 3166-2, seznam kódů územně správních celků všech zemí.
 ISO 3166-1, seznam kódů všech zemí, používaných současně jako jejich doménová jména na internetu.

MT
Malta